Нади́н Нелли́ Жане́тт Лопиталье́ (, или L’Hopitalier, с её сценическим именем Надин Талье , в браке Надин де Ротшильд ; род. 18 апреля 1932, Сен-Кантен, Эна, Франция) — французская актриса, писательница и светская дама, вдова барона Эдмона де Ротшильда (1926—1997).

Автор нескольких романов, более известна своими учебниками по этикету. Бестселлером стала её автобиографическая книга La baronne rentre à cinq heures («Баронесса возвращается в пять часов»), в которой с юмором и откровенностью она предлагает свою версию того, как благодаря её оптимизму и воле она преуспевает во всём, что предпринимает: в её карьере, в браке и в жизни.

Она проживает в Швейцарии, недалеко от Женевы, в Преньи-Шамбези (), в замке Преньи, находящимся в собственности её сына, Бенжамена де Ротшильда ().

Биография

Детство 
Надин Лопиталье родилась в небольшом городе Сен-Кантене на северо-востоке Франции у матери, рабочей по профессии, и отца, сведения о котором отсутствуют. Её детство и юность проходят в Пюто, пригороде Парижа, где она живёт в двухкомнатной квартире без водопровода, разделяя её с матерью, отчимом-полицейским и младшей сестрой. Она оставляет школу в 14 лет до получения свидетельства об образовании, чтобы работать сначала на автозаводе, а потом — на фабрике по переработке шерсти и в качестве приходящей домашней работницы в дополнение к зарплате.

Отправным пунктом своего преуспевания она указывает среди немногочисленных прочитанных ею книг (« j’écrivais très mal, je ne lisais rien ») случайно попавшуюся ей книгу об этикете маркизы Луизы д`Альк (), зародившую в ней вкус к хорошим манерам. И вскоре, с желанием добиться успеха, она уезжает в Париж.

Артистическая карьера 
В 16 лет Надин Лопиталье сопровождает свою подругу к известному художнику Жан-Габриэлю Домергу, который ищет модели, и он выбирает её своей натурщицей:

Он смотрит на меня и просит меня следовать за ним. Немного смущённая и восхищённая я вхожу большой салон, превращённый в мастерскую. Он просит меня раздеться, что я и делаю не задумываясь, как будто я была у врача. Быстрым взглядом он окидывает моё тело, обходит вокруг меня, кажется удовлетворённым: «Вы начинаете завтра, моя дорогая».

Он становится её пигмалионом и знакомит с элитарным французским обществом.

Я была примитивная, но любопытная духом (...) он подтолкнул меня к самосовершенствованию.

С этого времени она решает выбиться всеми силами. Она продолжает как модель, демонстрируя первые бикини в мировом турне, и ведёт концерты в Олимпии. Тогда же она знакомится с Жоржем Брассансом:  

Несомненно, я действительно нравилась Жоржу (…)

которого, по её словам, она вдохновляет на создание в 1947—1948 годах песни Une jolie fleur dans une peau d'vache, что, однако, представляется спорным, поскольку считают, что Брассанс посвятил её своей любовнице Жо. Вместе с тем, по мнению одного из друзей шансонье, события жизни будущей баронессы послужили источником его песни Le Père Noël et la petite fille.

Вскоре она начинает карьеру в качестве актрисы под именем Надин Талье, исполняя по преимуществу второстепенные роли и часто играя женщин, не отличающихся строгим нравом. В 1951 году она дублирует Мартин Кароль в сцене с обнажением в фильме Caroline chérie (Дорогая Каролина) Ришара Потье (). В этом же году она появляется на короткое время в фильме Nez de cuir (Кожаный нос) у Марка Аллегре, которого называет своей первой большой любовью:

Когда я познакомилась с ним, ему было сорок восемь лет, но возраст не имеет значения, если есть обаяние. Высокий, стройный, темные, блестящие волосы, красивый, чувственный рот. Я была очарована. Я сразу же влюбилась в него (...)

Через год она играет второстепенный персонаж в фильме с Брижит Бардо Manina, la fille sans voile (Манина, девушка без покрывала). Её первая значительная роль будет в Coiffeur pour dame (Дамский парикмахер) Жана Буайе () в 1952 году, она снова у него снимается в Femmes de Paris (Женщины Парижа) в 1953 году. Потом она играет в эпизоде у Саша Гитри в     «Тайнах Версаля». В общей сложности в период с 1949 по 1964 годы она снимется более чем в 40 фильмах. Une ravissante idiote (Очаровательная идиотка) Эдуара Молинаро с Брижит Бардо в 1963 году станет её последним фильмом.

Замужество 
Но Надин Лопиталье не удовлетворяет её статус актрисы: 

Лифт! Лифт!: Мой лозунг был актуален как никогда. Накакого понижения. В этот стремительный подъём я взяла только тех, кто мог следовать за мной: старые друзья остались на площадке.

Она посещает высшее общество, поставив перед собой цель найти могущественного мужа: 

Богатство и сила очаровывали меня. Есть женщины, которые постоянно нарываются на сантехника, я же никогда не ходила на обеды без возможности встретить наследника.

На обеде в 1960 году она встречается с франко-швейцарским банкиром Эдмоном де Ротшильдом:

Конечно, если бы он был уборщиком, я бы на него не взглянула.

Их знакомство в своей автобиографической книге она описывает следующим образом: 

Меня приглашают на обед к Бену Хакоберу, бизнесмену. Это было 20 января 1960 года. Обед собирает банкиров, писателей, чиновников высшего ранга. За столом мой сосед справа - усатый мужчина в очках, не слишком красивый ... У нас завязывается разговор (...) Он круто берёт: «У вас симпатичный бриллиант, мадемуазель, жаль, что фальшивый!» Я чувствую, что краснею от стыда ... потому что он прав. Он представляется: Эдмон де Ротшильд (...) один из директоров De Beers, компании, которая управляет алмазными шахтами в Южной Африке. Я забываю об обиде. И мщу ему по-своему. Во время обеда он открывает коробочку для пилюль, я вижу там обручальное кольцо, я не могу не заметить: «Мой бриллиант может быть фальшивый, но этот альянс выглядит действительно настоящим!» Он осекается на секунду, затем улыбается мне: «Вы правы ...» После обеда он сопровождает меня к моей машине .. «Ты женщина моей жизни! Когда я смогу снова тебя увидеть?» (...) Золотое правило: заставить себя ждать. Через три дня звонит телефон. Эдмон приглашает меня поужинать после театра. Я соглашаюсь. (...) Впервые я хочу жить с мужчиной. Однако наши отношения строятся медленно и спокойно (...) Он просит меня прекратить работать. Я соглашаюсь. Эта ситуация продолжается два года, Эдмонд получает развод, но я ни на секунду не предполагаю, что он женится на мне. (...) 16 ноября 1962 года (он) объявляет мне, что он хочет ребёнка. (...) Я ошеломлена от счастья. И мы тут же зачинаем этого ребёнка! Однажды вечером (...) он просит меня выйти за него замуж. Ответ - да, конечно. И вот так 26 июня 1963 года я вышла замуж в своей комнате, беременная на седьмом с половиной месяце, мэр округа в ногах моей кровати! Врач запретил мне двигаться, чтобы я не потеряла ребёнка, всю свою беременность я провела в постели.

Эдмон де Ротшильд с 1958 года состоял в браке со скульпторшей Веселиной Владовой Георгиевой, происходившей из богатой семьи болгарского торговца. Причиной его развода называют отсутствие детей, в то время как ему и его супруге было по 35 лет.
 
Чтобы выйти замуж за барона, беременная Надин Лопиталье переходит в иудаизм. 

Их брак поражает французское общество, поскольку Ротшильды  предпочитали иметь жёнами образованных женщин со средствами и, неизменно, еврейской национальности. В июне 1963 года рождается их единственный сын, Бенжамен.

Чтобы не отстать от своего мужа, чьи разнообразные интересы включали также производство вина, и сына, выпускника Университета Пеппердайн (), баронесса Надин де Ротшильд проходит краткий курс в области энологии в Бордоском университете, прежде чем реализовать себя в проекте Мальмезон. 

В 1997 году она становится вдовой по причине смерти мужа от респираторных осложнений (или, как ещё предполагают, самоубийства), и вместе с сыном наследует состояние, оцениваемое в 3 миллиарда швейцарских франков.

Символ умения жить 
Став баронессой, Надин с энтузиазмом входит в её новую роль хозяйки, создав весьма изысканную социальную жизнь, которая включает великолепные празднества в Преньи. 

Она также начинает писать книги, в их числе: несколько романов, её автобиография, опубликованная в 1983 году под названием La baronne rentre à cinq heures («Баронесса возвращается в пять часов»), и несколько сочинений, касающихся хорошего поведения в обществе и мужчин в её жизни. При том, что она в публикациях и интервью ратует за право женщин на алименты в случае развода, в своём руководстве как быть идеальной женой негласно признаёт мужскую неверность и пренебрежение интересами супруги.

Так, в 2001 году в передаче Tout le monde en parle французского канала France 2 по случаю выхода её книги L'amour est une affaire de femmes (Любовь — это женское дело) ведущий Тьерри Ардиссон  () задаёт Надин де Ротшильд «вопрос на засыпку»: 

Ваш взгляд на семейную жизнь, разве это по сути не буржуазная проституция? 

Она отвечает: 

Я вышла замуж за богатого мужчину, мой муж не был, конечно, верным мужчиной, но я всё же удержала его на 40 лет. Когда вы любите кого-то, вы приносите жертвы, независимо от того, чем вы должны пожертвовать. Я против развода, и мой муж был необыкновенным человеком, я была его женой, и я ею осталась.

По мнению журналиста и писателя Патрика Бессона () для Надин жизненная реальность проста: мужчины используют свой интеллект, чтобы стать — или, в случае с бароном Эдмоном, оставаться — богатыми, а женщины используют свой интеллект и свою грудь («Не говоря уже о моей красивой груди, которой он [Жан-Габриэль Домерг] первый восхищается как настоящий эстет»), чтобы выйти замуж за богатых мужчин.

Помимо своих учебников по этикету, в 2006 году Надин де Ротшильд ведёт на французском телеканале M6 шоу En voilà des manières!, где учит молодых женщин хорошим манерам с целью предоставления новым поколениям ключей к успеху. Затем она продолжает эксперимент вдали от камер, открыв в Женеве академию Nadine de Rothschild International Way of Life, через несколько лет прекратившую своё существование.

Карьера

Фильмография

Театр

Сочинения 
 
 
 
 
 
 
 
  Издание отредактированной и дополненной книги, опубликованной в 1991 году под названием « Le bonheur de séduire, l'art de réussir : savoir vivre aujourd'hui »

Библиография

Интервью

Публикация

Иллюстрированные журналы
 
 
 Antiquités Brocante, январь 2008, №115 (обложка)

Примечания

Дополнение

См. также 
Ротшильды

Ссылки 
 
 Портрет Надин Лопиталье кисти Жан-Габриэля Домерга
 Ещё один портрет Надин Лопиталье, написанный Ж.-Г. Домергом

Надин